Froehlich kan som auktorsförkortning betyda:

 Eudóxia Maria Froehlich
 Otavio Froehlich

Robotskapade auktorsförkortningar